

Наименование 
Ряд подводных лодок Советского и Российского флота носили имя «Б-9»:
 «К-56» — подводная лодка К-56 серии XIV типа «Крейсерская» (1940), дизель-электрическая подводная лодка времён Великой Отечественной войны, с 1949 года переименована в Б-9.
 «Б-9» — подводная лодка  проекта 641 (1965)